Tschöp ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Tschöp (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Matthias Tschöp (* 1967), deutscher Neuroendokrinologe